Vincent Gottofrey (1862-1919), Zwitsers jurist, rechter hoogleraar en politicus
 Xavier Gottofrey (1802-1868), Zwitsers advocaat, rechter, hoogleraar en politicus

Zwitserse achternaam